Wahlkreis Auerbach steht für folgende Wahlkreise:

 Wahlkreis Auerbach I
 Wahlkreis Klingenthal – Auerbach II
 Bundestagswahlkreis Reichenbach – Plauen – Auerbach – Oelsnitz